Xanthia rubrago är en fjärilsart som beskrevs av Hörhammer 1934. Xanthia rubrago ingår i släktet Xanthia och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
rubrago